Ясамал:
 Ясамал — район города Баку.
 Ясамал — долина на Апшеронском полуострове.
 Ясамал — общегородское кладбище в Баку, так же известное как «Волчьи ворота».